Gelsa, comune della Croazia
Gelsa, comune della Spagna